МФП може означати:
 Мультифункціональний пристрій
 Макрофінансова підтримка

акроніми